Butini ist der Nachname von:
Caroline Boissier-Butini (1786–1836), Schweizer Musikerin, geborene Butini (Tochter von Pierre Butini)
Pierre Butini (1759–1838), Schweizer Arzt